Lechi je priimek več ljudi:
 Angelo Lechi, francoski general
 Giuseppe Lechi, francoski general
 Teodoro Lechi, francoski general

Glej tudi 
 seznam priimkov (L)
 Lehi (skupina)